Henry Brougham ist der Name folgender Personen:

* Henry Brougham, 1. Baron Brougham and Vaux (1778–1868), britischer Staatsmann
 Henry Brougham (1888–1923), britischer Racketsspieler
 Henry Charles Brougham, 3. Baron Brougham and Vaux (1836–1927)